Philip Dawson steht für
Phil Dawson (* 1975), US-amerikanischer Footballspieler
 Philip E. Dawson, US-amerikanischer Chemiker